Джордж Доу (), в Российской империи также Егор Филиппович Дау (8 февраля 1781, Лондон — 15 октября 1829, Лондон) — английский художник; старший брат гравёра Генри Эдварда Доу.

В 1819—1829 годах работал в Санкт-Петербурге, где написал (с помощью русских живописцев Василия Голике и Александра Полякова) 329 погрудных портретов генералов — участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813—1814, большие портреты Михаила Кутузова и Михаила Барклая де Толли (1829), 4 портрета солдат-ветеранов (1828), составивших Военную галерею в Зимнем дворце.

Выполнял также частные заказы.

Биография 
Джордж Доу родился 8 февраля 1781 года в приходе Сент-Джеймс, его родителями были  и Джейн Доу. Филипп Доу был художником и гравёром в технике меццо-тинто, работал вместе с Хогартом и Тёрнером, также писал политические карикатуры о жизни в Америке. Джордж был старшим ребёнком в семье.

Доу был крещён 25 февраля 1781 года в церкви Сент-Джеймс на Пикадилли. Позднее он стал одним из самых успешных художников своего поколения, приобретя широкую известность.

Первоначально Джордж обучался у отца гравюре, но позднее он заинтересовался живописью и отправился на учёбу в Королевскую академию художеств. В 1809 году Доу стал членом Академии художеств, а в 1814 году — академиком.

Он пользовался покровительством герцога и герцогини Кентских. В 1819 году отправился вместе с герцогом Кентским в путешествие по Европе, в ходе которого привлёк внимание Александра I. Император заказал художнику портреты русских генералов, участвовавших в войне с Наполеоном I. Почётный вольный общник Императорской Академии художеств (1820).

В 1826 году Николай I пригласил Доу на свою коронацию, а в 1828 году Джордж был официально назначен Первым художником Императорского двора.

В 1828 году он вернулся в Англию, где оставался в течение нескольких месяцев. В 1829 году Доу вернулся в Санкт-Петербург, но вскоре у него усиливаются проблемы с дыханием. У Джорджа была лёгочная недостаточность на протяжении всей жизни из-за перенесённой в детстве болезни. В августе 1829 Доу вернулся в Лондон и 15 октября скончался.

Джордж Доу был похоронен в крипте собора святого Павла. На похоронах присутствовало множество художников и представителей российского посольства.

Упоминания в литературе 

Джордж Доу был упомянут в историческом романе В. М. Глинки «Судьба дворцового гренадера» и показан с крайне негативной стороны. Он был представлен как эксплуататор молодого русского художника Полякова, крепостного из деревни, талант которого сгубил, заставляя юношу копировать чужие портреты, а его работы выдавая за свои, из чего выходило, что большинство портретов мастера исполнено его подчинёнными.

В действительности, в 1819-1820 годах художником Доу написано и подписано порядка 70 портретов героев 1812 года из 332, остальные написаны в соавторстве с Александром Поляковым и Василием (Вильгеймом) Голике, но за каждый портрет военных он получал по 1000 рублей ассигнациями, что соответствовало 250 рублей серебром, а платил Полякову 700 рублей ассигнациями в год. В это же время он сам много писал других портретов по заказам аристократов, получая за них больше, чем за военных.

Портреты работы Джорджа Доу

Примечания

Литература 
 Андреева Г. Б. Гений войны, блага и красоты. Писал Королевский академик Джордж Доу. М.: Пинакотека, 2012. — 288 с., 210 ил., ISBN 978-5-903888-22-1.
 
 Глинка В.М., Помарнацкий А.В. Военная галерея Зимнего дворца. Ленинград, Эрмитаж. Издательство "Искусство", 1981 год.

Ссылки 
 Художник Джордж Доу

Художники Англии XVIII века
Художники Англии XIX века
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Похороненные в Соборе Святого Павла (Лондон)